Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Geneva Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, jehož členové zvolili start na paralelně probíhajícím Open de Nice Côte d'Azur, kde také později dokázali triumfovat.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený americký pár Steve Johnson a Sam Querrey, jehož členové ve finále zdolali nejvýše nasazenou dvojici Ravena Klaasena z Jihoafrické republiky a Rajeeva Rama z USA výsledkem 6–4 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali první společný titul, když předtím ve čtyřhře dokázal z této dvojice triumfovat Querrey.

Nasazení párů 
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (finále)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (1. kolo)
 ' Steve Johnson /  Sam Querrey (vítězové)
  Jonatan Erlich /  Colin Fleming (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2016
ATP World Tour 2016